Шпага́т може значити:

 Шпагат — фізична вправа на розтяжку
 Шпагат — міцна нитка з волокон